Parandrini é uma tribo de coleópteros da subfamília Parandrinae.

Taxonomia
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Parandrinae
 Tribo Parandrini
 Gênero Acutandra
 Gênero Archandra
 Gênero Birandra
 Gênero Melanesiandra
 Gênero Neandra
 Gênero Parandra
 Gênero Stenandra

Referência

Parandrinae